Усть-Качка — село в Пермском районе Пермского края, на левом берегу реки Кама в 30 км к западу от Перми. На территории села находится курорт «Усть-Качка».

История 
Основано село Усть-Качка в 1669 году выходцем из Елабуги «Федоткой Ефремовым сыном Серюховых». Первоначально селение было «починком» на речке Качка над рекой Камой, и было в нём  и  В 1869 году здесь была часовня, в конце XIX — начале XX века это уже село — здесь появились церковь, земская школа, медпункт, народная библиотека, связанная с именем замечательного педагога-просветителя В. М. Шулепова. Жизнь обычного советского села круто изменилась с 1935 года, когда здесь обнаружили источники сероводородной воды. Искали нефть, а нашли целебную воду. Так появился популярный бальнеологический курорт, здравница республиканского, а потом и федерального значения — «Усть-Качка». В 1980 году в селе стало 1183 хозяйства и около 5000 жителей.

Основные даты:
 1906 г. в с. Усть-Качка появился первый лекарь.
 1911 г . в с. Усть-Качка появился фельдшерский пункт.
 1971 г . в с. Усть-Качка устанавливается АТС более совершенной системы на 500 номеров.
 1981 г. приказом министра внутренних дел СССР за № 139 л/с добровольная дружина с. Усть-Качка награждена Почётной грамотой.
 1981 г. открытие в с. Усть-Качка детской музыкальной школы.
 1986 г. курорт Усть-Качка был награждён орденом «Знак почёта»
 1991 в с. Усть-Качка начато строительство котельной на четыре водогрейных и два паровых котла.

Население

Экономика 
Жизнь села неразрывно связана с деятельностью ЗАО «Курорт Усть-Качка». Курорт «Усть-Качка» выполняет градообразующую функцию и является основным работодателем для порядка 2000 местных жителей, которые трудятся в сфере санаторно-курортных услуг.

Часть сельских жителей заняты в сфере малого предпринимательства.

Социальная сфера

Здравоохранение 
Сельская врачебная амбулатория, аптека, ЗАО «Курорт Усть-Качка» («Русь», «Малахит», «Европейский», «Уральский», «Кама», «Славяновский», «Прикамские Нивы», бальнеолечебница), МУЗ Детский ревматологический санаторий «Орлёнок».

Образование 
Учреждения народного образования представлены средней школой (в ней находится музей истории школы, созданный в феврале 1988 года), детско-юношеским центром дополнительного развития, детской музыкальной школой (открыта в ноябре 1982 года) и детсадом.

Достопримечательности 

Храм Александра Невского с. Усть-Качка. Регистрация прихода прошла в декабре 1999 года, но его история начинается с 1893 года. И до настоящего времени деревянное здание храма Александра Невского стоит на ул. Камской, у самой набережной. В сквере перед входом установлен бюст Александру Невскому. В храме молятся и отдыхающие, приезжающие со всех уголков страны, и местные жители.

Дом культуры (известен своим акад. нар. хором, организованным в 1964 году), библиотека им. В. М. Шулепова (открыта в 1908 году). В августе 1986 года создан музей курорта «Усть-Качка».

Памятники В. И. Ленину, героям Гражданской войны, участникам Великой Отечественной войны (открыт в ноябре 1979 года), одному из организаторов курорта П. А. Ясницкому (1891—1968).

Известные люди 
В селе родился художник В. В. Юрпалов, здесь похоронен учёный-врач П. А. Ясницкий.

Примечания

Источники 
 Шумилов Е. Н. Населённые пункты Пермского края: Краткий исторический справочник. Изд. 4-е, испр. Пермь, 2015.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Усть-Качкинского сельского поселения

Населённые пункты Пермского района